Палермская консерватория имени Алессандро Скарлатти () — итальянское высшее учебное заведение, действующее в Палермо.

История 
История Консерватории, как и у неаполитанских консерваторий, восходит к Сиротскому приюту Доброго пастыря (), основанному в 1617 году при палермской Церкви Благовещения (). В 1721 году в приюте было введено обучение сирот музыке, в 1747 году оно стало основным учебным профилем учреждения. В это же время капельмейстером приюта и одним из главных наставников стал композитор Никола Логрошино.

Заметный толчок профессиональному развитию Консерватории Доброго пастыря дало руководство Пьетро Раймонди, который занимал пост директора и преподавателя контрапункта в 1833—1852 гг., а затем — его любимого ученика Пьетро Платаниа. В 1890 г. консерватория поглотила общеобразовательный мужской и женский лицей, в 1917 г. отказалась от проживания студентов в интернате. В 1915 году консерватории было присвоено имя Винченцо Беллини.

Организационная реформа 1999 года расширила спектр преподаваемых в консерватории специальностей, дополнив их историческим исполнительством, электронной музыкой и джазом. В 2018 году консерватория сменила название, получив новое наименование в честь уроженца Палермо Алессандро Скарлатти.

Руководители консерватории 
 Пьетро Раймонди (1833—1852)
 Пьетро Платаниа (1863—1881)
 Джорджо Мичели (1887—1894)
 Гульельмо Дзуэлли (1895—1913)
 Франческо Чилеа (1913—1916)
 Гвидо Альберто Фано (1916—1922)
 Джузеппе Муле (1922—1925)
 Антонио Саваста (1926—1938)
 Рито Сельваджи (1938—1941)
 Пьетро Ферро (1949—1955)
 Теренцио Гарджуло (1959—1961)
 Оттавио Дзиино
 Элиодоро Соллима

Известные преподаватели 
 Камилло де Нардис
 Альберто Фавара

Известные студенты 
 Франческо Баярди
 Винченцо Мария Пинторно

Примечания 

Консерватории Италии
Культура Палермо